The Ultimate Collection — сімнадцята збірка англійської групи The Who, яка була випущена 11 червня 2002 року.

Композиції 
 I Can't Explain - 2:05
 Anyway, Anyhow, Anywhere - 2:41
 My Generation - 3:19
 The Kids Are Alright - 2:46
 A Legal Matter - 2:54
 Substitute - 3:47
 I'm a Boy - 2:38
 Boris the Spider - 2:28
 Happy Jack - 2:11
 Pictures of Lily - 2:45
 I Can See for Miles - 4:07
 Call Me Lightning - 2:20
 Magic Bus - 3:22
 Pinball Wizard - 3:01
 I'm Free - 2:40
 See Me, Feel Me - 3:22
 The Seeker - 3:12
 Summertime Blues - 3:25
 Baba O'Riley - 5:01
 Bargain - 5:35
 Behind Blue Eyes - 3:42
 Won't Get Fooled Again - 8:33
 Let's See Action (Nothing Is Everything) - 3:59
 Pure and Easy - 5:22
 Join Together - 4:22
 Long Live Rock - 3:54
 The Real Me - 3:34
 5:15 - 4:50
 Love, Reign o'er Me - 5:51
 Squeeze Box - 2:42
 Who Are You - 6:21
 Had Enough - 4:30
 Sister Disco - 4:21
 You Better You Bet - 5:37
 Don't Let Go the Coat - 3:44
 The Quiet One - 3:10
 Another Tricky Day - 4:51
 Athena - 3:47
 Eminence Front - 5:37

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кенні Джонс — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Джерела 
 The Ultimate Collection  last.fm

Альбоми The Who